Antonești se poate referi la:

 Localități în România
 Antonești - o localitate în județul Teleorman
 Antonești, vechiul nume al satului Poienari din comuna Corbeni, județul Argeș
 Localități în Republica Moldova
 Antonești - o comună raionul Cantemir
 Antonești - o comună în raionul Ștefan Vodă

Toponime românești
Localități omonime din Republica Moldova